Der Erzgebirgische Handballverein Aue (EHV) ist ein Handballverein in der sächsischen Stadt Aue-Bad Schlema im Erzgebirgskreis. Überregional bekannt ist der Verein durch die Erfolge der ersten Männermannschaft, die mehrere Spielzeiten in der 2. Handball-Bundesliga spielte.

Die Vereinsgeschichte 

Der EHV Aue wurde 1990 aus der Sektion Handball der BSG Wismut Aue als EHV Wismut Aue gegründet. Später nannte sich der Verein dann in seinen heutigen Namen um. Die Anfänge des Handballsports reichen jedoch bis in das Jahr 1926 zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde unter den Namen BSG Pneumatik Erzbergbau und BSG Zentral Wismut Aue gespielt. Viele Handball-Nationalspieler der DDR kamen bis zur Wende aus Aue. Von 1992 an spielte der EHV Aue insgesamt 19 Spielzeiten lang in der 2. Handball-Bundesliga. In der Saison 2010/11 musste jedoch der Abstieg in die 3. Liga hingenommen werden, nachdem lediglich ein 11. Platz erreicht wurde, welcher nach einer Änderung im deutschen Ligasystem nicht zur Teilnahme an den Relegationsspielen berechtigte und somit zum Abstieg führte. In der Saison 2011/12 spielte der EHV in der Ost Staffel der 3. Handball-Liga und erreichte den sofortigen Wiederaufstieg.

Im Jugendbereich gibt es eine Spielgemeinschaft mit NSG Nickelhütte.

Saison 2021/22

Aktueller Kader 

Legende:

Trainerstab

Die Saisonbilanzen 
EHV Aue spielte seit 18 Jahren in der 2. Handball-Bundesliga.

Weblinks 
 Die Website des Vereins

 
Aue, EHV
Sportverein (Erzgebirgskreis)
Gegründet 1990
Organisation (Aue-Bad Schlema)